Vsévolod Ivánovich de Rusia (San Petersburgo, 20 de enero de 1914 - Londres, 18 de junio de 1973) fue un príncipe ruso tataranieto de Nicolás I de Rusia y sobrino de Alejandro I de Yugoslavia. Fue el último Románov nacido en Rusia antes de la Revolución de 1917, además de ser el último representante masculino de la rama Constantínovich.

Biografía 

Vsévolod Ivánovich nació el 20 de enero de 1914 en el palacio de Mármol, San Petersburgo, como el hijo mayor del príncipe Iván Konstantínovich Románov y la princesa Elena de Serbia. Al día siguiente de su nacimiento, el zar Nicolás II emitió un manifiesto otorgándole a Vsévolod el tratamiento de Alteza y el título de príncipe.
El 25 de enero el príncipe fue bautizado en el palacio de Mármol, siendo sus padrinos su abuela paterna Isabel de Sajonia-Altemburgo y el zar.

Durante la Primera Guerra Mundial, su padre luchó en el Ejército y fue héroe de guerra, mientras que su madre sirvió de enfermera.

Tras el estallido de la Revolución de 1917 y el período del gobierno provisional, el príncipe vivió con su abuela en Pavlovsk. En 1918, cuando la legación serbia abandonó Rusia se le ofreció a la familia trasladarla a Finlandia con protección diplomática; sin embargo, sus padres rehusaron y, cuando los bolcheviques tomaron el poder, su padre y sus tíos Constantino e Igor fueron enviados al exilio interno en los Urales y asesinados con otros Románov en Alapáyevsk. Su madre, quien había seguido a su padre en el exilio, estuvo varios meses encarcelada en Perm y por poco fue asesinada también. El príncipe y su única hermana Catalina habían quedado bajo el cuidado de su abuela en el palacio de Mármol y cuando el palacio y sus contenidos fueron requisados, ella se vio obligada a vender secretamente varias reliquias familiares.

A finales de 1918, los bolcheviques permitieron la salida de la familia de Rusia para trasladarse a Suecia con la ayuda de diplomáticos suecos y por mediación de la reina Victoria. El grupo, compuesto por el príncipe, su hermana, su abuela, sus tíos Jorge y Vera, su niñera y tres sirvientes, primero, se trasladó a Estonia y, luego, tras cruzar el Báltico, a Finlandia, desde donde abordaron un barco sueco a Estocolmo.

Luego de ser alojados en el Palacio Real de Estocolmo, la familia se mudó a una ciudad balneario sueca, donde finalmente se les unió la princesa Elena en 1919. Tras vivir en París, se instalaron en Belgrado con el abuelo del príncipe el rey Pedro I. En 1921, tras la muerte del Pedro I, el nuevo rey Alejandro I adquirió una villa en la ciudad francesa de Cap Ferrat para su hermana la princesa Elena; sin embargo, finalmente, se establecieron en Inglaterra.

El príncipe fue educado en el Eton College y en Oxford. Durante los 30s, su presencia fue frecuente en los círculos sociales londinenses, visitando a la reina María, asistiendo al bautizo de Víctor Manuel de Saboya y presidiendo bailes de caridad rusos.

En 1939, el príncipe se casó con Lady Mary Lygon, hija del 7.º conde de Beauchamp y sobrina del rico duque de Westminster. Los padrinos fueron los grandes duques Vladímir Kirílovich y Dmitri Pávlovich y el príncipe Dmitri Aleksándrovich. A pedido de Vsévolod, Lady Mary fue titulada princesa Romanovsky-Pavlovsky por el gran duque Vladimiro Cirilovich.

Título 
 20 de enero de 1914 - 18 de junio de 1973: Su Alteza el príncipe Vsévolod Ivánovich de Rusia

Ancestros 

Nacidos en 1914
Fallecidos en 1973
Romanov
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Londres